De Amphibamiformes zijn een rangloze clade binnen de Dissorophoidea, benoemd door Rainer Schoch (2018). Ze omvatten alle taxa die traditioneel werden beschouwd als Amphibamidae (een groep later beperkt tot Doleserpeton annectens en Amphibamus grandiceps door Schoch), alle Branchiosauridae en alle Lissamphibia onder de traditionele temnospondyle hypothese van de lissamfibische oorsprong, die overigens door Schoch betwijfeld werd. Deze taxa zijn typisch dissorofoïden met een klein lichaam en vormen de zustergroep van Olsoniformes, welke de Dissorophidae en Trematopidae omvatten.

Diagnose 
 Het verhemeltebeen en ectopterygoïde zijn gereduceerd tot smalle beenbalken
 De interpterygoïde holte is sterk zijdelings verwijd
 De opperarmbeenlengte: schachtdoorsnedeverhouding bedraagt 6:10
 Het basioccipitale en supraoccipitale zijn afwezig

Definitie 
De meest inclusieve clade met Amphibamus grandiceps maar niet met Dissorophus multicinctus, dus Amphibamus en alle soorten nauwer verwant aan Amphibamus dan aan Dissorophus.

Fylogenie 
Vereenvoudigde fylogenie van Dissorophoidea van Schoch (2018):

De fylogenie van Amphibamiformes is historisch gezien relatief onopgelost. Hieronder staan eerdere analyses die iets andere topologieën herstellen (nomenclatuur aangepast om de huidige status en rangen weer te geven):

Fröbisch & Reisz (2008)

Anderson et al. (2008) 

Uitgestorven amfibieën